Орлов, Евгений:
 Орлов, Евгений (род. 1978) — российский боксёр, двукратный чемпион России по кикбоксингу.
 Орлов, Евгений Александрович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Орлов, Евгений Борисович (1965—2012) — актёр театра кукол, организатор «Театра двойников» в Екатеринбурге.
 Орлов, Евгений Васильевич (род. 1950) — советский, российский военачальник, заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал.
 Орлов, Евгений Михайлович (род. 1952) — российский художник.
 Орлов, Евгений Петрович (род. 1968) — российский музыкальный продюсер.
 
 Примечания